Esta é uma lista de futebolistas do Sport Lisboa e Benfica.

Notáveis jogadores 

Guarda-Redes
 José de Bastos
 Costa Pereira (1954–1967)
 José Henrique
 Manuel Bento (1972–1992)
 Michel Preud'homme (1994–1999)
 Robert Enke (1999–2002)
 Jan Oblak (2010–2014)
 Júlio César (2014–2018)
 Ederson Moraes (2015–2017)

Defesas Esquerdos
 Gustavo Teixeira
 Cruz
 Domiciano Cavém (1955–1969)
 Ângelo
 Alberto Fonseca
 Artur Correia
 Álvaro Magalhães
 Stefan Schwarz (1991–1994)
 Léo (2007–2011)
 Fábio Coentrão (2007–2011)
 Grimaldo (2016–)

Defesas Centrais
 Félix
 Germano
 Malta da Silva
 António Bastos Lopes
 Humberto Coelho
 Raúl Machado (1962–1969)
 Mozer
 Ricardo Gomes
 Aldair
 Ricardo Rocha
 Luisão (2003–2018)
 David Luiz (2007–2011)
 Jardel (2011–2021)
 Ezequiel Garay (2011–2014)
 Victor Lindelöf (2013–2017)
 Rúben Dias (2017-2020)

Defesas Direitos
 Artur Santos
 Manuel Serra
 Mário João
 António Veloso
 Miguel (2000–2005)
 Maxi Pereira (2007–2015)
 Nélson Semedo

Médios Centro
 Francisco Ferreira
 Albino
 Mário Coluna
 Jaime Graça
 Toni
 Diamantino
 Shéu
 João Alves
 Glenn Strömberg
 Jonas Thern
 Paulo Sousa (1989–1993)
 Vasiliy Kulkov (1991–1994)
 Valdo
 Rui Costa
 Petit
 Manuel Fernandes
 Javi Garcia
 Ramires
 Pablo Aimar
 Enzo Pérez
 Fejsa
 André Gomes
 Nemanja Matić
 Renato Sanches (2015–2016)
 Enzo Fernández (2022-2023)

Médios Direitos
 Valadas
 Espírito Santo
 Santana
 José Augusto
 Simões
 Nené
 Vítor Martins
 Vítor Paneira
 Ángel Di María(2007-2010)
 Pizzi (2013–2022)
 Salvio

Médios Esquerdos
 Rogério Pipi
 Cavém
 Chalana
 Paulo Futre
 Simão Sabrosa
 Nolito (2011–2013)
 Nico Gaitán (2010–2016)

Avançados
 Vítor Silva (1927–1936)
 Arsénio
 Julinho
 José Águas
 Torres
 Eusébio
 Vítor Baptista
 Artur Jorge
 Jordão
 Eusébio
 Michael Manniche (1983–1987)
 Mats Magnusson (1987–1992)
 João Vieira Pinto
 /   Isaías
 Sergey Yuran (1991–1994)
 Nuno Gomes (1997–2000) ; (2002–2011)
 Pierre van Hooijdonk (2000–2001)
 Mantorras (2001–2011)
 Fabrizio Miccoli (2005–2007)
 Óscar Cardozo (2007–2014)
 Javier Saviola (2009–2012)	
 Rodrigo (2010-2015)
 Lima (2012–2015)
 Jonas (2014–2019)
 Konstantinos Mitroglou (2015–2017)
 Raúl Jiménez (2015–2019)
 João Félix (2018–2019)
 Darwin Núñez (2020–2022)
|}

Melhores marcadores

Jogadores com mais jogos no Benfica

Por ano

2022–2023

Lista de Referências 

Sport Lisboa e Benfica